Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2010 war ein Tenniswettbewerb in London. 

Serena Williams und Venus Williams waren die Titelverteidigerinnen. Das Finale bestritten Jelena Wesnina und Wera Swonarjowa gegen Vania King und Jaroslawa Schwedowa, welches letztere in zwei Sätzen gewannen. Dies war für beide der erste Grand-Slam-Titel.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2010